Stroomlijnmaterieel, treinen met een stroomlijnvorm, gebruikt in Nederland
Streamliner (spoorwegen Verenigde Staten), idem in de Verenigde Staten